ZEC puede referirse a:

 Zona Especial Canaria, zona de baja tributación fiscal en el Archipiélago Canario.
 Zona Especial de Conservación, áreas de interés medioambiental en la Unión Europea.